Il doppio del torneo di tennis Bergen Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Bergen Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jeff Brown e Anders Järryd (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Charles Beckman e Luke Jensen (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Charles Beckman /  Luke Jensen (finale)
  Brian Garrow /  Sven Salumaa (quarti di finale)

  Michael Mortensen /  Cyril Suk (primo turno)
  Jeff Brown /  Anders Järryd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Bergen Challenger 1990